Галерея — многозначное слово:
 Галерея — полуоткрытое светлое помещение, длина которого значительно превосходит ширину.
 в смежном значении — музейно-выставочная экспозиция, здание.
 Галерейный дом — тип многоэтажного жилого дома, в котором доступ в квартиры осуществляется с открытых галерей с одной стороны здания.
 Лавинозащитная галерея — инженерное сооружение на горной дороге, служащее для её защиты от снежных лавин и каменных обвалов. 
 Галерея (фортификационное сооружение) — подземное фортификационное сооружение большой длины и малого сечения, защищённое от разрушений снарядами.
 Галерея (в переносном смысле) — длинный ряд, вереница (например, галерея типов, фотогалерея). С развитием электронных средств обработки и хранения информации галереями стали называть обособленные подборки визуальных элементов.

См. также

 Gallery

Примечания